SIS:

 Автостереограмма (), стереограмма, зашифрованная в одном изображении вместо двойной стереопары.
 Секретная разведывательная служба (), MИ-6 () — государственный орган внешней разведки Великобритании.
 Секретная разведывательная служба () — спецслужба Чешской Республики.
 Шенгенская информационная система () — базы данных по безопасности, используемые европейскими странами с целью поддерживания и распространения информации, связанной с безопасностью границ и применением юридических мер.
 Silicon Integrated Systems (SiS) — тайваньская компания, производитель микроэлектроники.
 SoftInStyle (SIS) — Российская компания, разработчик программного обеспечения.
 Shimano Index Shifting — система дискретного переключения передач велосипеда (см.: Оборудование велосипеда#МТБ-оборудование Shimano).
 Symbian System Installation — Это специальный тип архива, предназначенный для установки ПО на смартфон, работающий под управлением Symbian OS. Он содержит в себе файлы приложения, пути распаковки файлов, информацию о версии ПО, UID3 приложения (идентификационный номер, уникальный в мире), информацию для пользователя, всплывающую во время установки (лицензионное соглашение, крекерские бравады и т. д.), а также исполняемые во время установки функции.
 Шведский институт стандартов () — некоммерческое объединение специализированных национальных и международных стандартов Швеции, SIS.
 Simplified Interline Settlement (SIS) — упрощенный порядок составления интерлайн соглашений Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Фактически, система электронного обмена счетами как между участниками клиринговой палаты IATA, так и для выставления счетов по двусторонним договорам. Подробности — на сайте IATA.
 Служба разведки сигналов (, сокращённо ) — американская служба радиотехнической разведки, работавшая в интересах подразделений криптоанализа армии США.